Californosaurus perrini (лат., буквально: калифорнийский ящер Перрина) — вымерший вид рептилий из отряда ихтиозавров из карнийских отложений Калифорнии, самый базальный ихтиозавр из клады Eoichthyosauria.

Систематика 
Данный вид, описанный Мерриамом в 1902 году, является единственным представителем монотипического рода Californosaurus, первое описание которого выполнил Кун в 1934 году. Данный таксон имеет четыре синонимичные ему разновидности: Delphinosaurus perrini,‭ ‬Shastasaurus perrini, Perrinosaurus и, возможно, Toretocnemus. Сестринским таксоном по отношению к данному был признан род Callawayia, а родительским — Californosauridae согласно классификации, выполненной М. У. Майшем в 2010 году. Однако в других источниках указывается, что этот вид принадлежал к семейству Toretocnemidae. Полная филогения выглядит так: либо Eoichthyosauria: Parvipelvia + *. (Motani, 1999b), либо Merriamosauria: Besanosaurus + (Shastasaurus + (Shonisaurus + (Callawayia + Parvipelvia) + *)) (Maisch & Matzke, 2000).

Места и древность находок 
Останки данного представителя ихтиозавров, как и можно догадаться по названию, были найдены в США, штате Калифорния, округе Шаста () в отложениях позднего триасового периода. Обитал этот вид на нашей планете с 235 по 221,5 миллиона лет назад.

Описание и образ жизни 

Califirnosaurus perrini — самая ранняя из продвинутых форм ихтиозавров. В основном это означает, что все существа из данного отряда, появившиеся до него, имели длинные хвосты, как у угрей, которые не были столь эффективны в снабжении своих обладателей плавучестью, как хвосты с кончиком в виде своеобразного «полумесяца», начавшие появляться у ихтиозавров позже. У рассматриваемого нами вида хвост был именно такого типа и резко загнут вниз, вследствие чего хвостовой плавник выглядел примерно как у акулы. А значит, Californosaurus perrini мог плавать стремительнее, чем его более ранние собратья. А при рассмотрении зубов можно сделать вывод, что это был активный хищник, охотившийся за быстрой рыбой (и, вероятно, другими морскими организмами). Широкие, расставленные с промежутками фаланги делали его плавники более округлёнными и широкими, вероятно, для того, чтобы ему легче было рулить и поворачивать при погоне на высоких скоростях. Тело у этого ящера имело скруглённую, обтекаемую форму, голова была короткой, а морда, как и у его родственников, длинной. В длину он достигал примерно три метра, вес его составлял . У него было 40—50 грудных позвонков, суставы рёбер выглядели как у шастазавра.

Предполагается, что эта рептилия, как и все другие ихтиозавры, была живородящей, так как форма тела не позволяла ей выбираться на сушу.

Примечания

Ссылки 
 Californosaurus — краткие сведения на сайте home.scarlet.be

Ихтиозавры
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1902 году